Walking Dead kan syfta på:

 The Walking Dead –  en amerikansk månatlig, svart-vit serietidning/tidningsserie, som sedan 2003 publiceras av Image Comics
 The Walking Dead (TV-serie) – en amerikansk postapokalyptisk drama-TV-serie 2010–
 The Walking Dead (spel) – ett episodiskt äventyrsspel från 2012 baserat på serien med samma namn
 The Walking Dead: Season Two – ett episodiskt visuell roman-äventyrsspel från 2013–2014 som utvecklas och ges ut av Telltale Games
 The Walking Dead: Michonne – ett episodiskt äventyrsspel från 2016 utvecklat och utgivet av Telltale Games